

Toponymes 

 Bugat (), sum (district) du aïmag de Bayan-Ölgii, à l’extrémité Ouest de la Mongolie, principalement peuplée de Kazakhs ; 
 Coët-Bugat,  lieu-dit sur la commune française de Guégon dans le Morbihan, connu pour les « calvaire et tympan de Coët-Bugat » ;  
 Le Bugat, commune française absorbée précocement  (avant 1806) par la commune française de Bourg-de-Visa (située dans le département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie).

Patronymes 

 Alain Bugat (1948-2019), haut fonctionnaire français ; 
  (Nynne Bugat Lindhardt) (née en 1983), actrice danoise ;  
  ( : le nom de famille est mis en tête en hongrois) (1793-1865), médecin et savant hongrois.

Références 
 .